Eeuwig Edict (1531) - Onder keizer Karel V opgesteld als uitgangspunt voor de gemeenschappelijke wetgeving voor al de Nederlanden;
 Eeuwig Edict (1577) - Een akkoord tussen Don Juan van Oostenrijk en de Staten-Generaal van de Nederlanden;
 Eeuwig Edict (1611) - Een wet die de eerste aanzet was tot een algemeen wetboek in de Zuidelijke Nederlanden;
 Eeuwig Edict (1667) - Een besluit van de Staten van Holland om het stadhouderschap af te schaffen.